Ides ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhart Ides (1657–um 1712/1713), Kaufmann, Fabrikant und Diplomat
 Martin Ides (* 1980), tschechisch-deutscher Basketballtrainer und ehemaliger Nationalspieler